Lookin' for a love (James Woody Alexander) (1962), een lied geschreven door James Woody Alexander, bekend van The Valentinos en Bobby Womack
 Lookin' for a love (Neil Young) (1975), single van Neil Young
 Lookin' for a love (Small Faces) (1977), lied van Small Faces